Cumberland County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Cumberland County (Illinois)
Cumberland County (Kentucky)
Cumberland County (Maine)
Cumberland County (New Jersey)
Cumberland County (North Carolina)
Cumberland County (Pennsylvania)
Cumberland County (Tennessee)
Cumberland County (Virginia)